Canthonini — триба пластинчатоусых из подсемейства Scarabaeinae.

Систематика 
Триба насчитывает около 110 родов.

Перечень родов 
 Agamopus Bates, 1887
 Aleiantus Olsoufieff, 1947
 Amphistomus van Lansberge, 1871
 Anachalcos Hope, 1837
 Anisocanthon Martínez et Pereira, 1956
 Anomiopus Westwood, 1843 (Anomiopus brevipes, Anomiopus intermedius, Anomiopus laetus, Anomiopus pictus)
 Anonthobium Paulian, 1984
 Aphengoecus Péringuey, 1901
 Apotolamprus Olsoufieff, 1947
 Aptenocanthon Matthews, 1974
 Arachnodes Westwood, 1837
 Aulacopris White, 1859
 Baloghonthobium Paulian, 1986
 Bohepilissus Paulian, 1975
 Boletoscapter Matthews, 1974
 Byrrhidium Harold, 1869
 Caeconthobium Paulian, 1984
 Cambefortantus Paulian, 1986
 Canthochilum Chapin, 1934
 Canthon Hoffmannsegg, 1817
 Canthonella Chapin, 1930
 Canthonidia Paulian, 1939
 Canthonosoma MacLeay, 1871
 Canthotrypes Paulian, 1939
 Cephalodesmius Westwood, 1841
 Circellium Latreille, 1825
 Coproecus Reiche, 1841
 Cryptocanthon Balthasar, 1942
 Deltepilissus Periera, 1949
 Deltochilum Eschscholtz, 1822
 Diorygopyx Matthews, 1974
 Endroedyolus Scholtz et Howden, 1987
 Epactoides Olsoufieff, 1947
 Epilissus Reiche, 1841
 Epirinus Reiche, 1841
 Eudinopus Burmeister, 1840
 Falsignambia Paulian, 1987
 Gyronotus van Lansberge, 1874
 Hammondantus Cambefort, 1978
 Hansreia Halffter et Martínez, 1977
 Haroldius Boucomont, 1914
 Holocanthon Martinez et Pereira, 1956
 Ignambia Heller, 1916
 Janssensantus Paulian, 1976
 Labroma Sharp, 1873
 Lepanus Balthasar, 1966
 Macropanelus Ochi, Kon et Araya, 1998
 Madaphacosoma Paulian, 1975
 Malagoniella Martínez, 1961
 Megathopa Eschscholtz, 1822
 Megathoposoma Balthasar, 1939
 Melanocanthon Halffter, 1958
 Mentophilus Laporte de Castelnau, 1840
 Monoplistes van Lansberge, 1874
 Namakwanus Scholtz et Howden, 1987
 Nanos Westwood, 1837
 Nesovinsonia Martínez et Pereira, 1959
 Odontoloma Boheman, 1857
 Oficanthon Paulian, 1985
 Onthobium Reiche, 1860
 Outenikwanus Scholtz et Howden, 1987
 Panelus Lewis, 1895
 Paracanthon Balthasar, 1938
 Parachorius Harold, 1873
 Paronthobium Paulian, 1984
 Peckolus Scholtz et Howden, 1987
 Penalus Paulian, 1985
 Peyrierasantus Paulian, 1976
 Phacosoma Boucomont, 1914
 Phacosomoides Martínez et Pereira, 1959
 Pseudarachnodes Lebis, 1953
 Pseudignambia Paulian et Pluot-Sigwalt, 1984
 Pseudocanthon Bates, 1887
 Pseudonthobium Paulian, 1984
 Pseudophacosoma Paulian, 1975
 Pycnopanelus Arrow, 1931
 Saphobiamorpha Brookes, 1944
 Saphobius Sharp, 1873
 Sauvagesinella Paulian, 1934
 Scybalocanthon Martínez, 1948
 Scybalophagus Martínez, 1953
 Sikorantus Paulian, 1976
 Sinapisoma Boucomont, 1928
 Sphaerocanthon Olsoufieff, 1947
 Streblopus van Lansberge, 1874
 Sylvicanthon Halffter et Martínez, 1977
 Tanzanolus Scholtz et Howden, 1987
 Temnoplectron Westwood, 1841
 Tesserodon Hope, 1837
 Tetraechma Blanchard, 1843
 Vulcanocanthon Pereira et Martinez, 1960
 Xenocanthon Martinez, 1952
 Zonocopris Arrow, 1932

Ссылки 
 BioLib  Tree — tribus Canthonini Péringuey, 1900

Скарабеины